Limbergen ist der Name folgender Orte:

 Limbergen (Neuenkirchen), Ortsteil von Neuenkirchen, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Limbergen (Nottuln), Ortsteil von Nottuln, Landkreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen